Pinkau ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Pinkau (1850–1922), deutscher Lithograph und Unternehmer
 Karl Pinkau (1859–1922), deutscher Lithograph, Fotograf und Politiker
 Klaus Pinkau (1931–2021), deutscher Physiker

Pinkau ist außerdem ein alter Name des Flusses Pinka.